

Informatyka 
 Chrome – gra komputerowa z gatunku FPS wyprodukowana i wydana przez firmę Techland w 2003 roku
 Chrome – język programowania pod platformę .NET stworzony przez firmę RemObjects (znany także jako Oxygene)
 Chrome Engine – silnik graficzny opracowany w 2003 roku przez firmę Techland na potrzeby gry Chrome
 Google Chrome – przeglądarka internetowa firmy Google
 Google Chrome OS – system operacyjny firmy Google

Muzyka 
 Chrome – album zespołu Catherine Wheel z 1993 roku
 Chrome – album Trace’a Adkinsa z 2001 roku
 „Chrome” – singel Trace’a Adkinsa pochodzący z albumu o tym samym tytule, wydany w 2002 roku
 „Chrome” – singel Debbie Harry pochodzący z wydanego w 1981 roku albumu KooKoo
 „Chrome” – utwór zespołu Katatonia pochodzący z albumu Last Fair Deal Gone Down
 „Chrome” – utwór zespołu VNV Nation pochodzący z wydanego w 2005 roku albumu Matter + Form
 Chrome – amerykański zespół muzyczny
 Chrome Division – norweski zespół muzyczny

Jednostki administracyjne w Stanach Zjednoczonych 
 Chrome – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Glenn
 Chrome – obszar niemunicypalny w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex

Miejscowości na Białorusi 

 Chrome – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Urzecze.